Poniższa tablica porównuje ogólne i techniczne cechy szeregu dystrybucji systemów operacyjnych opartych na jądrze Linux.

Ogólny

Techniczne

Cechy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 DistroWatch.com – szczegółowe porównanie wszystkich ważnych dystrybucji
 Rosetta Stone for Unix – porównanie cech systemów UNIX-owych

 
Dystrybucje Linuksa